Joe Flynn (Amerikaans acteur)
Joe Flynn (Brits acteur)